Casco (város, Maine)
Casco (statisztikai település, Maine)
Casco (Missouri)
Casco (falu, Wisconsin)
Casco (város, Wisconsin)